

Результаты соревнований

Мужчины

Женщины

Обозначения 
 КС — классический стиль
 СС — свободный стиль

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины

Женщины

Зачёт кубка наций 

Зимние виды спорта в сезоне 2014/2015
Кубок мира по лыжным гонкам